«Знакомьтесь, Ваша Вдова» () — фильм Катрин Корсини 2003 года.

Сюжет 
Лоранс очень влюбчива, и в свои 20 лет уже поменяла немало поклонников. Но их пугает её чрезмерная страстность, и они либо обманывают её, либо просто бросают. После смерти матери она находит свою бабушку Рене — очень прагматичную женщину. Лоранс очень не нравится Рене своим наивным характером, и Рене решает доказать внучке, что настоящей любви не бывает. Для этого надо выйти замуж за богатого старика, избавиться от него и получить страховку на случай смерти, а затем — начинать все заново.

В ролях

Ссылки 
 Знакомьтесь, Ваша вдова

 
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2003 года
Фильмы Катрин Корсини